Запрещённая реа́льность:
 Запрещённая реальность (альбом) — музыкальный альбом, записанный рок-группой «Сергей Маврин» в 2004 году;
 Запрещённая реальность (фильм) — фильм, снятый по роману В. В. Головачёва «Смерш-2» из сборника «Запрещённая реальность», вышедший 8 октября 2009 года;
 Запрещённая реальность — сборник фантастики под авторством В. В. Головачёва.